Els Massospondílids (Massospondylidae) són una família de dinosaures en l'infraordre Prosauropoda. Els Massospondylidae formaven part del subordre Sauropodomorpha, els quals tenien el coll llarg i eren herbívors. Els Massospondylidae poden incloure Adeopapposaurus, Coloradisaurus, Glacialisaurus, Lufengosaurus, Massospondylus, Yunnanosaurus, i Jingshanosaurus; Les anàlisis filogenètiques recents han demostrat un nucli en Coloradisaurus, Lufengosaurus i Massospondylus, potencialment amb Glacialisaurus i Adeopapposaurus.

Referències

Enllaços externs 

 Family Tree

Prosauròpodes del Triàsic
Prosauròpodes del Juràssic